Cantonul Fayl-Billot este un canton din arondismentul Langres, departamentul Haute-Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Belmont || align="right" | 47 || align="right" | 52500 || align="right" | 52043
|-
| Champsevraine || align="right" | 902 || align="right" | 52500 || align="right" | 52083
|-
| Chaudenay || align="right" | 299 || align="right" | 52600 || align="right" | 52119
|-
| Farincourt || align="right" | 51 || align="right" | 52500 || align="right" | 52195
|-
| Fayl-Billot || align="right" | 1 419 || align="right" | 52500 || align="right" | 52197
|-
| Genevrières || align="right" | 169 || align="right" | 52500 || align="right" | 52213
|-
| Gilley || align="right" | 65 || align="right" | 52500 || align="right" | 52223
|-
| Grenant || align="right" | 149 || align="right" | 52500 || align="right" | 52229
|-
| Les Loges || align="right" | 126 || align="right" | 52500 || align="right" | 52290
|-
| Poinson-lès-Fayl || align="right" | 161 || align="right" | 52500 || align="right" | 52394
|-
| Pressigny || align="right" | 233 || align="right" | 52500 || align="right" | 52406
|-
| Rougeux || align="right" | 141 || align="right" | 52500 || align="right" | 52438
|-
| Saulles || align="right" | 48 || align="right" | 52500 || align="right" | 52464
|-
| Savigny || align="right" | 59 || align="right" | 52500 || align="right" | 52467
|-
| Torcenay || align="right" | 546 || align="right" | 52600 || align="right" | 52492
|-
| Tornay || align="right" | 51 || align="right" | 52500 || align="right" | 52493
|-
| Valleroy || align="right" | 29 || align="right" | 52500 || align="right" | 52503
|-
| Voncourt || align="right" | 28 || align="right" | 52500 || align="right" | 52546
|}
 
 

Cantoane în Haute-Marne